Brian Jones (1942–1969) a The Rolling Stones alapítója, gitáros, vokalista
Brian Jones (1947) angol léghajós
Brian Jones (1959) új-zélandi vitorlázó, olimpikon